Грънчаров може да се отнася за:
 Ангел Грънчаров – няколко души с това име
 Борислав Грънчаров (1943 – 2017) – български поп певец
 Григор Грънчаров (1861 – 1928) – български военен инженер, генерал-майор
 Димитър Грънчаров – няколко души с това име
 Николай Грънчаров (1953 – 1997) – български футболист
 Сидер Грънчаров – български революционер, известен като Хайдут Сидер
 Стойчо Грънчаров – български историк

Български фамилни имена